Дхолпур:

 Дхолпур — город и муниципалитет в восточной части индийского штата Раджастхан. 
 Дхолпур — округ в индийском штате Раджастхан.